Shkreli ist der Familienname von:
 Azem Shkreli (1938–1997), albanischer Schriftsteller
 Martin Shkreli (* 1983), US-amerikanischer Hedgefondsmanager
 Nickola Shreli (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler; geboren als Nikolla Shkreli